Gouvernement Di Rupo peut qualifier plusieurs gouvernements dirigés par l'homme politique belge francophone Elio Di Rupo :

trois gouvernements de la Région wallonne :
Gouvernement Di Rupo I du  au  ;
Gouvernement Di Rupo II du  au .
Gouvernement Di Rupo III à partir du .

un gouvernement fédéral :
Gouvernement Di Rupo du  au .